Le qualificazioni maschili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Londra si svolgono nella North Greenwich Arena il 28 luglio. I risultati delle qualificazioni determineranno i ginnasti che parteciperanno alle finali: le prime 8 squadre competeranno nel concorso a squadre, i primi 24 ginnasti competeranno nel concorso individuale e i primi 8 ginnasti di ognuno dei 6 attrezzi competeranno nelle finali di specialità. La competizione è divisa in 3 suddivisioni (la prima alle 11.00, la seconda e la terza rispettivamente alle 15.30 e 20.00 BST).

Suddivisioni
I ginnasti delle nazioni che prenderanno parte alla finale a squadre vengono raggruppati, mentre gli altri ginnasti sono raggruppati in sei "mixed groups" (gruppi misti). Tutti i gruppi vengono smistati in 3 suddivisioni e competono in 6 rotazioni.

Lista delle Suddivisioni

Gruppo misto 1 = Alexander Shatilov () Felix Aronovich () Krisztián Berki () Vid Hidvegi () Vasileios Tsolakidis () Vlasios Maras () Joshua Jefferis ()
Gruppo misto 2 = Stepan Gorbachev () Manuel Campos () Iordan Iovčev () Dzmitry Kaspiarovič () Pham Phuoc Hung () Wajdi Bouallegue ()
Gruppo misto 3 = Artur Davtyan () Federico Molinari () Dmitrijs Trefilovs () Kieran Behan () Mohamed El Saharty () Samuel Piasecky ()
Gruppo misto 4 = Tommy Ramos () Filip Ude () Epke Zonderland () Shakir Shikhaliyev () Claudio Capelli () Martin Konecný ()
Gruppo misto 5 = Diego Hypólito () Arthur Nabarrete Zanetti () Sérgio Sasaki () Wai Hung Shek () Fabian Leimlehner () Tomas Gonzalez Sepulveda () Rokas Guščinas ()
Gruppo misto 6 = Roman Kulesza () Daniel Corral Barron () Jimmy Verbaeys () Jorge Hugo Giraldo () Nathan Gafuik () Syque Caesar ()

Qualificazioni

Collegamenti esterni

Qualificazioni